

Persone 
 Kasper Hjulmand – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Louis Hjulmand – musicista jazz danese
 Mads Hjulmand – attrice danese
 Morten Hjulmand – calciatore danese, centrocampista